Toponimicul Goru se poate referi la una din denumirile geografice de mai jos,

Denumiri geografice

Africa de Sud 
 Goru (râu, Africa de Sud), Limpopoprovinsen, coordonate .

România 
 Râul Goru, curs de apă, afluent al râului Zăbala.
 Muntele Goru, arie protejată de interes național ce corespunde categoriei a IV-a IUCN (rezervație naturală de tip mixt) situată în județul Vrancea, pe teritoriul administrativ al comunei Năruja.
 Vârful Goru, Munții Vrancei — — vârful cel mai înalt din Munții Vrancei, cu altitudinea de 1.785 metri.

Sudanul de Sud 
 Goru sau Ghoru (munte), masiv montan din statul (vilaietul) Equatoria de Est, coordonate  .

Alte variațiuni ale numelui 
 Gorun (dezambiguizare)
 Goruni (dezambiguizare)
 Gorunești (dezambiguizare)
 Goruna
 Gorunaka

Nume proprii